Spitta può riferirsi a:
 Philipp Spitta (1801-1859) – poeta tedesco
 Philipp Spitta (1841-1894) – musicologo e insegnante tedesco
 Friedrich Spitta (1852-1924) – teologo tedesco